NK Jadran Gunja
 NK Jadran Habjanovci
 HNK Jadran Kaštel Sućurac
 NK Jadran Komiža
 NK Jadran Luka Ploče
 NK Jadran Poreč
 NK Jadran 1929 Smokvica
 HNK Jadran Stari Grad
 NK Jadran Supetar
 NK Jadran Šećerana
 NK Jadran Štefanec
 HNK Jadran Tučepi
 NK Jadran Vis

Povezani članci:
 Jadran (razdvojba)